

Risultati

Qualificazioni 
In finale chi supera i 6,65 m o rientra tra i primi 12.

Finale

Note 

Campionati europei di atletica leggera 2014
Salto in lungo ai campionati europei di atletica leggera